La Maison von und zu Fürstenberg (en français aussi connu comme Maison de Furstenberg ou de Furstemberg) est une vieille famille princière de noblesse allemande, originaire de la Souabe, descendante de la Maison von Urach.

Les Fürstenberg remontent au XIe siècle en tant que comtes d'Urach dans le Jura souabe et dans la région centrale du Neckar. Ils appartenaient aux comtes du Saint-Empire. En 1664, Hermann Egon de la lignée Fürstenberg-Heiligenberg et ses frères spirituels François-Egon (évêque de Strasbourg) et Guillaume-Egon (évêque de Strasbourg, candidat à l'archidiocèse de Cologne, cardinal) sont élevés au rang de princes du Saint-Empire avec le titre de « Fürst » par l'empereur Léopold I. Après l'extinction de la lignée Fürstenberg-Heiligenberg en 1716, les comtes Froben Ferdinand de Fürstenberg-Meßkirch et Joseph de Fürstenberg-Stühlingen sont élevés au rang des princes du Saint-Empire  par l'empereur Charles VI. 

Avec la principauté de Fürstenberg, ils gouvernaient l'un des plus grands territoires du sud-ouest de l'Allemagne jusqu'en 1806, date à laquelle ils sont médiatisés. Les princes ont conservé leur statut, leur égalité avec les maisons souveraines restantes et certains droits politiques spéciaux en leur qualité de « Standesherren » (« seigneurs de rang »), créés par l' Acte confédéral allemand.

Après l'extinction de plusieurs branches, la ligne qui subsiste à ce jour est toujours basée sur les domaines historiques de Donaueschingen, Heiligenberg et Weitra bien que de nombreux domaines aient été vendus et d'autres (surtout en Bohême) expropriés.

Les membres de la Maison von und zu Fürstenberg 
 Comte Heinrich von Fürstenberg, brasseur en 1283, à l'origine de la brasserie homonyme.
 Comte Egon von Fürstenberg-Heiligenberg, dont : 
 Comte Franz-Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1626-1682)
 Comte Willem-Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1629-1704)
 Comtesse Françoise von Fürstenberg-Heiligenberg (1633-1702) a épousé en 1666 le margrave Léopold-Guillaume von Baden-Baden (1626-1671), fils du margrave Wilhem I von Baden-Baden, et de la princesse Katharina Ursula von Hohenzollern-Hechingen
 

Les comtes de Fürstenberg, en Basse-Saxe, sont issus de la famille de ceux de Fribourg-en-Brisgau, eux-mêmes originaires de celle d'Urach dont le premier membre, Rodolphe Ier d'Achalm, venait au  de Titisee-Neustadt, en Allemagne et s'installait à Reutlingen en Souabe où il édifiait sa forteresse avant que son fils Egon Ier d'Urach n'érige celle de Bad Urach. Son descendant Egon V épousait dans le milieu du  Adelaïde de Neuffen et donnait naissance à Conrad  comte Fribourg-en-Brisgau et à Henri  comte de Fürstenberg.

Henri  de Fürstenberg, (1236 - ), fils d'Egon V d'Urach et d'Adelaïde, fille d'Heinrich de Neuffen. Comte de Fribourg-en-Brisgau, comte de Fürstenberg à partir de 1250 dont il fait bâtir le château et reçoit le landgraviat de Baar en 1283.

Mariage et succession :
Il épouse vers 1245 Agnès, (? - ), fille de Frédéric IV comte de Truhendingen et d'Agnès de Graisbach, de qui il a :
 Frédéric  qui suit,
 Egon, (? - ), comte de Fürstenberg en 1281, seigneur de Villingen et d'Haslach en 1285, landgrave de Baar en 1307, il reçoit le fief d'Oberkirch, il épouse vers 1298 Verena, (? - 1322), fille d'Henri II d'Achberg, lui-même fils d'Henri  de Bade-Hachberg descendant d'Hermann  de Brisgau de la maison de Zähringen,
 Conrad, (? - 1320), chanoine de Strasbourg en 1273, il a une liaison qui lui donnera Katharina, nonne à Friedenweiler en 1321,
 Gérard, (? - ), prieur de Molsheim,
 Margarète, (? - 1296), elle épouse en 1282 Albert II de Hohenberg, (vers 1235 - Oberndorf ), comte de Rotenburg et d'Haigerloch, Albert II est l'arrière-arrière petit-fils de Burchard II, comte de Hohenberg, fondateur de la lignée des Zollern-Hohenberg et fils de Frédéric  de Zollern,
 Élisabeth, mariée en premières noces en 1285 à Berthold de Flankenstein, puis en secondes noces en 1286 à Gotfroid  de Tubingen (? - ).

Frédéric  de Fürstenberg, (? - 1296). Comte de Fürstenberg dès 1282 et seigneur de Fursteneck. Il vend le château de Fursteneck et la ville d'Oberkirch en 1303, avec l'accord de ses trois fils, à l'évêque de Strasbourg, Frédéric de Lichtenberg, pour six cents marcs d'argent.

Mariage et succession :
Il épouse vers 1291 la comtesse Udelhilde, fille de Frédéric de Wolfach, de qui il a :
 Henri II qui suit,
 Conrad, (? - ), chanoine à la cathédrale de Strasbourg en 1318, il meurt doyen de cette cathédrale le ,
 Frédéric,
 Anna, (1280 - ), elle épouse vers 1308 Jean  de Geroldseck (? - 1321),
 Martha, (? - 1341).

Henri II de Fürstenberg, (1297 - ). Comte de Fürstenberg.

Mariage et succession :
Il épouse vers 1308 Vérene, (? - ), fille d'Henri de Fribourg et d'Anne de Werdenberg, et petite-fille de Conrad  d'Urach, comte de Fribourg-en-Brisgau, de qui il a :
 Conrad III, (? - 1370), il épouse Adélaïde de Griessenberg,
 Jean , (? - 1365), il épouse en 1348 Jeanne de Signau,
 Henri III qui suit.

Henri III de Fürstenberg , (vers 1330 - 1367). Comte de Fürstenberg.

Mariage et succession :
Il épouse Anne, (? - 1373), fille d'Henry  de Montfort et d'Udelhid de Rieneck, de qui il a :
 Henri IV qui suit, 
 Katharina, (? - 1381), elle épouse Pierre de Hewen (? - 1371),
 Kunigunde, elle épouse en 1362 Walter de Hohenklingen,
 Anna, (vers 1350 - 1380),
 Mechtild, (? - 1388),
 Verena, (vers 1360 - 1391), elle épouse en 1370 le comte Conrad II de Tübingen.

Henri IV de Fürstenberg, (vers 1370 - 1408). Comte de Fürstenberg.

Mariages et succession :
Il épouse en premières noces en 1367 Adelaïde, (? - 1370), fille de Kraft III de Hohenlohe et d'Anna de Leuchtenberg, puis en deuxièmes noces en 1372 Sophie, (? - 1427), fille de Frédéric III de Hohenzollern-Schalksburg et de Sophie de Schlüsselberg, descendante de Frédéric  de Nuremberg-Zollern. Il a :
 Anna, (vers 1350 - 1401), elle épouse Walram III de Tierstein (? - ),
 Béatrix, (? - 1433), elle épouse en premières noces en 1396 Henri de Montbéliard (1366 - 1396), puis en secondes noces Rudolf III de Werdenberg (? - 1418/21),
 Henri V qui suit,
 Friedrich, (? - ),
 Conrad IV, comte de Fürstenberg, (? - 1419), il épouse, vers 1412/13, Adelaïde de Zweibrücken-Bitsch (? - ),
 Johann, (? - 1427),
 Egon, (? - ), 
 Sophie,
 Agnes, (? - 1418).

Henri V de Fürstenberg, (? - 1441). Comte de  Fürstenberg.

Mariages et succession :
Il épouse en premières noces en 1413 Verena, ( - ), fille de Rodolphe III de Hachberg-Sausenberg et d'Adelheid de Lichtenberg (ou Anna de Freiburg), puis en secondes noces en 1419 Anne, (? - ), fille de Jean de Tengen et de Marguerite de Veringen (ou Marguerite de Nellenburg) et en troisièmes noces en 1429 Élisabeth, (? - 1437), fille de Jean de Lupfen et d'Élisabeth de Rottenburg. Il a :
Du premier mariage :
 Jean II, (? - Fürstenberg ), comte de Fürstenberg, il épouse en 1436 Anne, (? - Baden le /78), fille d'Eberhard VI de Kirchberg et d'Agnès de Werdenberg, de qui il a : Jean III (? - ), comte de Fürstenberg, Egen II (? - 1493), comte de Fürstenberg-Geisingen et Anne, (? - 1440), mariée en 1461 à Trudpert de Staufen (? - /89),
 Verena, (? - ),
 Béatrix, (? - 1455),
 Anna, (? - 1440/81), elle épouse en 1436 Conrad VII de Kirchberg (? - ),
 Magdalena, (? - 1472), elle épouse en 1451 Simon de Stoffeln,
Du troisième mariage il a :
 Conrad II qui suit.

Conrad II de Fürstemberg, (? - ). Comte de  Fürstenberg.

Mariage et succession :
Il épouse en 1462 Kunigunde, (? - ), fille d'Ulrich IX de Matsch et d'Agnès de Kirchberg, de qui il a :
 Wolfgang  qui suit,
 Henri VII, (1464 - Dornach 1499),
 Anna, ( - ), elle épouse en premières noces en 1481 Eberhard II de Waldburg-Sonnenberg (? - ), puis en secondes noces en 1489 Simond II de Schwarzenberg (1490 - )
 Gallus, enfant adultérin.
 

Wolfgang  de Fürstenberg, ( - Ortenberg ). Comte de Fürstenberg, landgrave de Baar et de Stulinghe, conseiller et chambellan de l'empereur Maximilien  du Saint-Empire.

Mariage et succession :
Il épouse en 1488 Élisabeth, ( - ), fille d'Otto II de Solms et d'Anne de Nassau, de qui il a :
 Frédéric II qui suit,
 Guillaume, ( - Ortenberg ), il épouse en 1505/06 Bonne, (vers 1480 - ), dame de Neuchâtel, fille de Claude de Neuchâtel-Bourgogne et de Bonne de Bolchen, sans héritiers,
 Jeanne, elle épouse Ulrich, baron de Ropolftein fils de Wilhaume et de Marguerite, comtes de Deux-Ponts et Bitz,
 Margarete, ( - ), elle épouse en 1502 Jean-Jacob de Mörsperg, (? - 1534),
 Béatrice, ( - 1514),
 Clara Anne, ( - 1550),
 Anne Alexandrine, ( - ), elle épouse en 1522 Ulrich de Rappoltstein (1493/95 - ).

Frédéric II de Fürstenberg, (Wolfach  - ). Comte de Fürstenberg.

Mariage et succession :
Il épouse en 1516 Anne, (1510 - 1554), fille de Christophe de Werdenberg-Heiligenberg et de Léonore Gonzague, de qui il a :
 Christophe, (1519 - 1532),
 Wolfgang, ( - Cerisola le ),
 Élisabeth, ( - 1570), elle épouse Jean Marquard, (1500 - ),
 Égon, ( - /63),
 Éléanore, ( - /), elle épouse en 1538 Philippe IV de Hanan-Lichtenberg, ( - ),
 Anna, (  - ), elle épouse en 1543 Jean Christophe de Falkenstein, (? - ),
 Euphrosyne, ( - ?),
 Frédéric, ( - ?),
 Jeanne, ( - ), elle épouse en 1545 Guillaume de Waldburg-Trauchburg, (//18 - ),
 Barbara, (1531 - 1601), elle épouse Henri IV de Montfort (? - ),
 Conrad, (1532 - ?),
 Christophe  qui suit,
 Henri X, (9/ - ), comte de Fürstenberg, il épouse en 1560 Amélie, ( - ), fille de Reinhard de Solms et de Maria de Sayn, 
 Joachim, ( - ), comte de Fürstenberg, il fonde la branche de Heiligenberg-Werdenberg, il épouse en 1562 Anne, (/45 - ), fille de Froben Christophe de Zimmern et de Kunigunde d'Eberstein : parmi leurs descendants figurent les deux frères François-Egon de Fürstenberg et Guillaume-Egon de Fürstenberg, princes-évêques de Strasbourg, voir ci-dessous,
 Ursule, (1535 - ), elle épouse en 1564 Claude de Neuchâtel-Vaumarcus, (? - 12/).

Christophe  de Fürstenberg, ( - Heiligenberg ), comte de Fürstenberg, il fonde la branche de Blumberg.

Mariage et succession :
Il épouse en 1556 Barbara, (? - 02/), fille d'Hugues de Montfort, de qui il a
 Albert qui suit,
 Ludmilla Dionisia, née à Prague en 1559, décédée la même année.

Albert  de Fürstenberg, ( - Prague ). Comte de Fürstenberg.

Mariage et succession :
Il épouse en 1578 Élisabeth, (Vienne  - ), fille de Wratislaw de Bernstein et de Maria de Mendoza, de qui il a :
 Maria, (Blumberg  - ),
 Christophe II qui suit,
 Jeanne, (Blumberg  - ?),
 Wratislaw, (Prague  - Vienne ), comte de Fürstenberg, chevalier de l'ordre teutonique, il épouse en premières noces en 1608 Marguerite de Croy ( - 1614), petite-fille de Philippe II de Croÿ puis en secondes noces en 1615 Catherine Livia de la Vierda Tiera (? - 1627), et en troisièmes noces en 1628 Lavinia Gonzaga, (1610 - ),
 Emanuel, (Blumberg  - ),
 Anna Maria, ( - 1614), elle épouse  Wilhelm Freiherr Popel de Lobkowicz, (? - 1621),
 Martha Polyséna, (Tschechien  - Atri ), elle épouse en premières noces Emanuele Gesualdo di Conza, (Naples 1588 - Torella ), fils du prince Carlo Gesualdo di Venosa puis en secondes noces Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona, (1570 - 1647),
 Maria Barbara, (Tschechien  - 1616),
 Eusebia, ( - ?),
 Franziska Hippolyta, ( - ), elle épouse Leo Burian Berka, (? - 1625),
 Maximiliana, ( - 1630),
 Wenzeslawa, ( - ?),
 Ludmilla, (1599 - 1637).

Christophe II de Fürstenberg, (Blumberg  - ).

Mariage et succession :
Il épouse en 1600 Dorotée Holiczky, (1570 - ), fille d'Ottokar Holiczky de Sternberg et d'Anna de Ruppau, de qui il a :
 WratislaW II, (1600 - Neufra ) il fonde la branche de Moeskirch,
 Frédéric-Rodolphe, ( - Datschitz ), il fonde la branche de Stülingen, c'est de lui que descend le prince héréditaire Charles-Egon III von und zu Fürstenberg ci-dessous,
 Élisabeth Eusebia, (? - Sulzburg /).

Chefs de la maison 
 Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Charles-Egon III de Fürstenberg a épousé Son Altesse Sérénissime la princesse Élisabeth Reuss-Greiz, avec qui il a eu : 
 Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Charles-Egon IV de Fürstenberg, qui a épousé Marie Dorothée Louise Valençay dite Dolly de Talleyrand-Périgord, fille de Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Dino, duc de Talleyrand, et de Rachel Élisabeth Pauline de Castellane (sans enfants) ; lui succède son cousin germain
 Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Maximilien-Egon II de Fürstenberg, qui a épousé Son Altesse Sérénissime la princesse Irma de Schönborn-Buchheim, avec qui il a eu : 
 Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Charles-Egon V de Fürstenberg a épousé Son Altesse Sérénissime la princesse Françoise de Nostitz-Rieneck (sans enfants) ; lui succède son neveu
 Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Joachim-Egon de Fürstenberg, qui a épousé Son Altesse Sérénissime la princesse Paula de Königsegg-Aulendorf, avec qui il a eu : 
 Son Altesse Sérénissime le prince Heinrich (1950), qui a épousé Son Altesse Sérénissime la princesse Maximilienne de Windisch-Graetz, d’où, entre autres :
Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire Christian (1977), marié avec Jeannette Griesel. Ils sont les parents de deux fils et de deux filles : Tassilo (2013), Maria Cecilia (2015), Tristan (2018) et Leontine (2020)

Autres membres de la maison 
 Son Altesse Sérénissime le prince Tassilo von und zu Fürstenberg (1903-1989) a épousé en premières noces Clara Agnelli, fille d'Edoardo Agnelli, et de Virginia Bourbon del Monte, princesse de San Faustino, avec qui il aura trois enfants : 
 Son Altesse Sérénissime la princesse Virginia dite Ira von und zu Fürstenberg, actrice, jet-setteuse internationale
 Son Altesse Sérénissime le prince Egon von und zu Fürstenberg, célèbre styliste 
 Son Altesse Sérénissime le prince Sebastian von und zu Fürstenberg

 Son Altesse Sérénissime le prince Egon von und zu Fürstenberg a épousé en 1969 (divorcé trois ans plus tard) la Belge Diane Halfin, plus connue sous le nom professionnel de Diane von Fürstenberg, avec qui il aura deux enfants : 
 Son Altesse Sérénissime le prince Alexander von und zu Fürstenberg (1970), marié à Alexandra Miller (divorcés), fille de l'homme d'affaires Robert Warren Miller et sœur de la princesse royale de Grèce, Marie-Chantal Miller, d'où Talita (1999) et Tassilo (2001). Remarié à Alison Kay Parker, d'où Leon (2012) et Vito (2020)
 Son Altesse Sérénissime la princesse Tatiana von und zu Fürstenberg (1971), mariée à Russell Steinberg

La branche de Heiligenberg-Werdenberg 
La branche de Heiligenberg-Werdenberg est issue du comte  (1538-1598), dernier fils de Frédéric II (ou III) (voir la généalogie et ). Joachim fut père de  (1563-1617), père lui-même d' (1588-1635). Egon VIII eut onze enfants d'Anna-Maria fille de Jean-Georges de Hohenzollern-Hechingen, dont les deux princes-évêques de Strasbourg François-Egon (1626-1682) et Guillaume-Egon (1629-1704 ; alias le cardinal de Fürstenberg) ; Anna-Maria de Fürstenberg (1634-1705 ; épouse de Ferdinand-Karl de Löwenstein-Wertheim-Rochefort, d'où Maria-Wilhelmina de Löwenstein, deuxième femme de Philippe de Courcillon-Dangeau, mère de Philippe-Egon et grand-mère de Marie-Sophie de Courcillon) ; et  (1627-1674), Prince de Fürstenberg-Heiligenberg en 1664, père d' (1656-1716 ; parmi ses enfants, Philippine-Louise (1690-1706) épouse le maréchal Louis de Gand-Vilain d'Isenghien en 1700, et Marie-Louise-Mauritia de Fürstenberg (1688-1749) épouse en 1708 Marie-Jean-Baptiste Colbert de Seignelay comte de Tancarville et de Gournay (1683-1712), fils de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay et petit-fils du grand Colbert).

Titres de La Maison von und zu Fürstenberg 
Prince de Fürstenberg, landgrave de Baar et de Stühlingen, comte de Heiligenberg et Werdenberg, baron de Gundelfingen, seigneur de Hausen (dans la vallée de la Kinzig), de Mœsskirch, Hohenhœven, Wildenstein, Waldsperg, Werenwag, Immendingen, Weitra et Pürglitz.

 Comte von Fürstenberg (1250)
 Landgrave in der Baar (1283)
 Comte von Heiligenberg (1554)
 Landgrave von Stühlingen (1635)
 Prince du Saint-Empire (1664 (branche Heiligenberg), 1716 (branche Moesskirch), 1744 (branche Stühlingen) 
 Prédicat d'altesse sérénissime (en allemand : Durchlaucht), 1825

Armorial de La Maison von und zu Fürstenberg

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des évêques de Metz
 Liste des évêques puis des archevêques de Strasbourg
 Liste des familles princières (Europe)

Liens externes 
 
  Maison de Fürstenberg
 Médiéval Généalogie, Grafen von Fürstenberg 
 Geneall, Fürstenberg 
 Fabpedigree, Furstenberg 
 Roglo, Graf von Furstenberg 
 Généalogie de La Maison von und zu Fürstenberg
 
 The House of Fürstenberg, page 1, succession d'Egon IV de Furstenberg
 The House of Fürstenberg, page 2, succession d'Henri V de Furstenberg
 The House of Fürstenberg, page 3, succession de Christophe II de Furstenberg

Fürstenberg
Empire allemand
Fürstenberg
Fürstenberg
Fürstenberg